HMS Triton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Triton (1702) 
 HMS Triton (1741) 
 HMS Triton (1745) 
 HMS Triton (1771) 
 HMS Triton (1796) 
 HMS Triton (1846) 
 HMS Triton (1882) 
 HMS Triton (N15) 

Triton